Сантьяго-Куаутлальпан ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население 11 932 человека.

Ссылки

Муниципалитеты Мехико
Города Мехико